Növényvilág
Többféle növényt is neveznek/neveztek sárga liliomnak vagy sárgaliliomnak:
 sárga sásliliom (Hemerocallis lilioasphodelus, Hemerocallis flava), Magyarországon fokozottan védett növény
 lángszínű sásliliom (Hemerocallis fulva)
 sásliliom (Hemerocallis) nemzetségen belül bármelyik növényt
 tüzes liliom (Lilium bulbiferum), Magyarországon fokozottan védett növény
 liliomfélék (Liliaceae) családján belül bármelyik sárga virágú növényt
 sárga nőszirom vagy mocsári nőszirom (Iris pseudacorus)

Művészet
 Sárga liliom, Bíró Lajos 1910-ben megjelent színdarabja
 Sárga liliom, 1914-ben készült magyar némafilm, rendezője Felix Vanyl, operatőre Polik Dezső
 Sárga liliom, 1928-ban készült amerikai film, rendezője Alexander Korda